Andrés Artuñedo e Roberto Carballes erano i detentori del titolo ma non hanno partecipato a questa edizione del torneo.

La coppia australiana Andrew Harris e Nick Kyrgios hanno sconfitto in finale la coppia ceca Adam Pavlásek e Václav Šafránek con il punteggio di 6-4, 2-6, [10-7].

Teste di serie 

 Liam Broady /  Joshua Ward-Hibbert (quarti di finale)
 Nikola Milojević /  Frederico Ferreira Silva (quarti di finale)
 Julien Cagnina /  Luke Saville (secondo turno)
 Karim Hossam /  Filip Peliwo (primo turno)

 Juan Ignacio Galarza /  Mateo Nicolas Martinez (primo turno)
 Mackenzie McDonald /  Spencer Papa (primo turno)
 Adam Pavlásek /  Václav Šafránek (finale)
 Luke Bambridge /  Kaichi Uchida (secondo turno)

Tabellone

Fase Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2012